Rino – nome proprio di persona italiano maschile
Rino – nome di battaglia del partigiano italiano Cristoforo Bendazzi, medaglia d'argento al valor militare
alcuni torrenti della provincia di Bergamo:
Rino – affluente del Serio ad Ardesio
Rino – immissario del lago d'Iseo a Predore
Rino di Vigolo – immissario del lago d'Iseo a Tavernola Bergamasca
Rino – immissario del torrente Romna
Rino – roggia che scorre in provincia di Cremona
Rino, frazione del comune di Sonico in Valle Camonica